«Грайф» () — бригантина, которая принадлежит городу Грайфсвальд и служит учебным целям.

В ГДР судно в 1952—1990 годах носило имя первого президента страны Вильгельма Пика, который участвовал в первом рейсе судна. Судно было подарком земли Мекленбург — Передняя Померания Вильгельму Пику по случаю его 75-го дня рождения. Но поскольку тот отказался от подарка, судно в 1952 году пошло во владение Общества спорта и техники.

Самый длинный рейс судно совершило в 1957 году: за 99 дней оно прошло 8000 морских миль (около 14 800 км) и посетило Албанию, Болгарию, Румынию и город Одесса.

Ссылки 
 Официальный сайт
 https://web.archive.org/web/20101123084815/http://windgammers.narod.ru/Korabli/Graif.html

Суда по алфавиту
Суда Германии
Бригантины
Грайфсвальд
Вильгельм Пик